ЛЭС — аббревиатура:

 Ламповый энергетический стандарт
 Левые Экология Свобода — итальянская политическая партия
 «Лингвистический энциклопедический словарь»
 Линейно-эксплуатационная служба
 «Литературный энциклопедический словарь»
 Локальная энергетическая система
 Локомобильная электрическая станция